Cannon är ett efternamn.

Personer med namnet
Ace Cannon
Annie Jump Cannon
Barbara Cannon
Chris Cannon
Clarence Cannon
Dyan Cannon
Frank J. Cannon
Freddy Cannon
Howard Cannon
J.D. Cannon
James P. Cannon
John Cannon
Joseph Gurney Cannon
 Kay Cannon
Martha Hughes Cannon
Newton Cannon
Nick Cannon
 Patty Cannon
 Seán Cannon
Walter Bradford Cannon
 William Cannon

Engelska efternamn